Peter Silvester ist der Name folgender Personen:

* Peter Silvester (Politiker) (1734–1808), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 Peter Silvester (Fußballspieler) (* 1948), englischer Fußballspieler
 Peter H. Silvester (1807–1882), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker